Die Saison 2014/15 ist die dritte Spielzeit des Eishockey-Bewerbes der Inter-National-League, die als länderübergreifender Nachfolger der Nationalliga fungiert. Meister wurde der EHC Lustenau.

Veränderungen 

Titelverteidiger wäre der HC Neumarkt gewesen, doch nach der personellen Neuorganisation des italienischen Eishockeyverbandes wurde den Teams aus Südtirol eine weitere Spielzeit in der INL untersagt. Die Inter National League musste diese Entscheidung akzeptieren. Mitschneidend dürfte der Umstand gewesen sein, das mit dem italienischen Verband nur ein Ein-Jahres-Vertrag über die Teilnahme unterzeichnet wurde. Daneben musste auch HDK Maribor bekanntgeben, dass er nicht an der INL teilnehmen kann.  Mit den zwei neuen österreichischen Klubs, den Steelers Kapfenberg und den Kitzbühler Adlern bestreiten letztendlich 11 Teams die Saison 2014/15, die vom 20. September 2014 bis längstens 12. April 2015 gespielt wird.

Um nach dem Ausstieg der fünf italienischen Vereine aus der Inter-National-League den finanziellen Verlust durch die entgangenen Heimspiele zu kompensieren, schuf der Österreichische Eishockeyverband in der Saison 2014/15 einen zusätzlichen Bewerb für die zweithöchste Spielklasse, den Österreich Cup, an dem ausschließlich die österreichischen INL-Klubs teilnehmen.

Teilnehmende Mannschaften 

In der nachstehenden Tabelle sind die Eckdaten der teilnehmenden Mannschaften aufgeführt. Wie bereits in der Vorsaison trägt der EHC Bregenzerwald seine Spiele im Messestadion Dornbirn, der Heimstätte des EBEL-Clubs EC Dornbirn aus, da die Mannschaft in ihrer Heimatstadt Alberschwende nur über eine Freiluftarena verfügt.

Modus 
Gespielt wird ein Grunddurchgang in Form einer einfachen Hin- und Rückrunde. Anschließend werden zwei Gruppen gebildet und eine weitere einfache Hin- und Rückrunde ausgetragen. Die fünf bestplatzierten Clubs spielen in einer Meisterrunde das Heimrecht für das Viertelfinale aus, die ersten drei erhalten ein Wahlrecht für ihren Viertelfinal-Gegner. Die übrigen Clubs bilden die Qualifikationsgruppen. Die Plätze 1–3 dieser Gruppe sind für das Viertelfinale qualifiziert. Anschließend folgen Viertelfinale im Modus „Best of Seven“, Halbfinale und Finale im Modus Best of Five.

3-Punkte Regel 
Im Grunddurchgang werden die Punkte wie folgt vergeben: 3 Punkte für einen Sieg in regulärer Spielzeit, 2 Punkte für einen Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, 1 Punkt für eine Niederlage nach Penaltyschießen, 0 Punkte für eine Niederlage in regulärer Spielzeit.

Grunddurchgang

Hauptrunde 

Stand: 25. Jänner 2015; Legende: Sp = Spiele, S = Siege nach regulärer Spielzeit, OTS = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, OTN = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlage nach regulärer Spielzeit, T= Tore, GT = Gegentore, Torv = Torverhältnis, Pkt = Punkte

Master Round 

Stand: 21. Februar 2015 (Endstand der Master Round)

Qualifying Round 

Stand: 21. Februar 2015 (Endstand der Qualifying Round)

Playoffs 
Die drei bestplatzierten Mannschaften der Master Round haben das Heimrecht sowie das Wahlrecht für den Viertelfinalgegner. Bei der Wahl wurde durchwegs nicht so sehr auf die Platzierung in der Qualifying Round (gleiches konnte man auch in der EBEL beobachten), sondern eher auf kurze Anfahrtswege geachtet.Das 4. Spiel in der Serie Jesenice gegen Ljubljana hatte ursprünglich Jesenice in der Verlängerung gewonnen. Diese wurde – entgegen den Regeln der INL mit fünf – auf Anordnung der Schiedsrichter mit vier Feldspielern ausgetragen. Da der Siegestreffer in einem Powerplay für Jesenice fiel wurde der Anzeige des Schiedsrichterobmannes von Slowenien stattgegeben und einer Wiederholung der Overtime angeordnet.Da Slavija Ljubljana den Wiederholungstermin nicht wahrnehmen konnte, wurde die Overtime und damit das 4. Spiel der Serie zugunsten von Jesenice strafbeglaubigt. Jesenice stieg damit in das Halbfinale auf.

Playoff-Baum

Kader des INL-Meisters

Zuschauerstatistik 
Die folgende Tabelle gibt die Zuschauerzahlen der Vereine wieder. Angeführt sind die Heimspiele mit Stand 9. April 2015 (Ende der Saison) sowie die Gesamtsumme der Liga.

Weblinks 
 Spielplan 2014/15 und Details zu den Klubs, PDF-Datei
 Playoffs, auf laola1.at

Einzelnachweise 

2014/15
Eishockeysaison 2014/15